Mirta Díaz-Balart (née en 1928), première épouse de Fidel Castro.
 Mirta Roses Periago (née en 1945), épidémiologiste argentine.
 Mirta Wons (née en 1965), actrice argentine.